Constitution libérienne de 1847 ;
 Constitution libérienne de 1984.